Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bouzols » :
 Infanterie
 Le régiment de Bouzols

 Cavalerie
 Le régiment de Bouzols cavalerie

Homonymie d'unités militaires